Bentonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bentonville (Arkansas), im Benton County
 Bentonville (Indiana), im Fayette County
 Bentonville (Missouri), im Benton County
 Bentonville (North Carolina), im Johnston County
 Bentonville (Ohio), im Adams County
 Bentonville (Texas), im Jim Wells County
 Bentonville (Virginia), im Warren County
 Bentonville Acres Colonia, im Jim Wells County, Texas

Sonstiges:
 Bentonville Oil Field, Ölfeld im Jim Wells County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bentonville Battleground State Historic Site, in Princeton, North Carolina, ID-Nr. 70000460
 Bentonville Confederate Monument, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 96000459
 Bentonville High School, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002339
 Bentonville Third Street Historic District, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 93001202
 Bentonville Train Station, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002337
 Bentonville West Central Avenue Historic District, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 92001349